{{Инфокутија Бициклиста
| ијек = 
| име = Adam Jejts
| слика = Adam Yates 2015TOA.jpg
| величина_слике = 220
| alt_слике = 
| опис_слике = 
| пуно име = Adam Ričard Jejts
| надимак = The Shadow
| датум_рођења = 
| место_рођења = Beri
| држава_рођења = 
| датум_смрти = 
| место_смрти = 
| држава_смрти = 
| држављанство = 
| висина = 
| маса = 
| актуелни_тим = Ineos Grenadirs
| дисциплина = drumski
| улога = vozač
| тип =klimber
| тимови_јун = 2011–2012
| године_јун = UVCA Troyes
| тимови_јун2 = 2013
| године_јун2 = CC Etupes
| тимови_јун3 = 
| године_јун3 = 
| тимови_јун4 = 
| године_јун4 = 
| тимови_јун5 = 
| године_јун5 = 
| тимови = 2014-2020
| године = MTS men
| тимови1 = 2021–
| године1 = Ineos Grenadirs
| тимови2 = 
| године2 = 
| тимови3 = 
| године3 = 
| тимови4 = 
| године4 = 
| тимови5 = 
| године5 = 
| тимови_мџ = 
| године_мџ| = 
| тимови_мџ1 = 
| године_мџ1 = 
| тимови_мџ2 = 
| године_мџ2 = 
| тимови_мџ3 = 
| године_мџ3 = 
| тимови_мџ4 = 
| године_мџ4 = 
| тимови_мџ5 = 
| године_мџ5 = 
| Тур де Франс = 
| класификација по поенима Тур = 
| брдска класификација Тур = 
| најбољи млади возач Тур = 
| најагресивнији возач Тур = 
| класификација комбинације Тур = 
| спринт класификација Тур = 
| Ђиро д’Италија = 
| класификација по поенима Ђиро = 
| брдска класификација Ђиро = 
| најбољи млади возач Ђиро = 
| најагресивнији возач Ђиро = 
| класификација комбинације Ђиро = 
| Интерђиро = 
| Вуелта а Еспања = 
| класификација по поенима Вуелта = 
| брдска класификација Вуелта = 
| класификација комбинације Вуелта = 
| најагресивнији возач Вуелта = 
| најбољи млади возач Вуелта = 
| Тирено—Адријатико = 
| Париз—Ница = 
| Вуелта а Каталуња = 
| Вуелта ал Паис Баско = 
| Тур де Романди = 
| Тур де Свис = 
| Критеријум ди Дофине = 
| Милано—Санремо= 
| Париз—Рубе = 
| Ронде ван Фландерен = 
| Лијеж—Бастоњ—Лијеж = 
| Ђиро ди Ломбардија = 
| Омлоп хет Ниувсблад = 
| Курне—Брисел—Курне = 
| Страде Бјанке = 
| Е3 Бинкбанк = 
| Гент—Вевелгем = 
| Дварс дор Фландерен = 
| Шелдепрајс = 
| Амстел = 
| Флеш Валон = 
| Франкфурт—Ешборн = 
| Класик Сан Себастијан = 
| Лондон—Сари класик = 
| Јуроајс сајкласик = 
| Бретање класик = 
| Гран при сајклисте де Квебек = 
| Гран при сајклисте де Монтреал = 
| Милано—Торино = 
| Светски шампион = 
| Светски шампион 2 = 
| Светски шампион 3 = 
| Европски шампион = 
| Европски шампион 2 = 
| Национални шампион = 
| Национални шампион 2 = 
| успеси = ''Grand tur Tur de FransKlasifikacija za najboljeg mladog vozača (2016)Etapa trkeVuelta a Katalunja (2021)
UAE Tour (2020)
Trka Turske (2014)Biciklistički klasici i jednodnevne trkeKlasik San Sebastijan (2015)
GP Industria & Artigianato (2014, 2017)
| челенџ Дегранж—Коломбо = 
| супер престиж Перно = 
| UCI свјетски друмски ренкинг = 
| Свјетски друмски куп UCI = 
| UCI про тур = 
| UCI ворлд тур = 
| UCI свјетски ренкинг = 
| Вело д’Ор = 
| Вожња на сат = 
| медаље = 
| ажурирано = 
}}Adam Ričard Jejts''' (; rođen 7. avgusta 1992) je britanski biciklista velodromskog i drumskog biciklizma. Trenutno vozi za britanski UCI vorld tur tim Ineos Grenadirs. Adam se plasirao na četvrto mesto na Tour de Frans 2016. godine i pobedio je u klasifikaciji mladih vozača, postavši prvi britanski vozač koji je pobedio u toj klasifikaciji, godinu dana pre svog brata blizanca Simona, takođe profesionalnog biciklistu.

Rani život i amaterska karijera 
Adam i Simon su rođeni 7. avgusta 1992. godine u Beriuju, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ljubav prema biciklizmu razvili su nakon što ih je otac Džon, posle preživele saobraćajne nesreće, odveo na jedan od biciklističkih susreta. Oba bratu su ubrzo počela da voze za klubove „Bury Clarion” i „Eastlands Velo”. Simon je bio odabran za program Britanske biciklističke olimpijske akademije, a Adam je karijeru nastavio baveći se drumskim biciklizmom u Francuskoj, uz finansijsku podršku Dejv Rejver fonda. 

Na Tur de l’Avenir 2013. godine, igrajući pod zastavom Britanije, Adam se plasirao na drugom mestu na sveukupnom plasmanu, izgubivši prvo mesto za samo 55 sekundi od španskog vozača Rubena Fernandeza.

Reference

Spoljašnje veze

 Adam Yates na ProCyclingStats
 Adam Yates at Cycling Archives
 Adam Yates na Team GB
 
 

Рођени 1992.
Британски бициклисти
Бициклисти на Летњим олимпијским играма 2020.
Британски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.